Třicátýsedmý ročník Interkontinentálního poháru byl odehrán 2. prosince 1998 na Olympijském stadionu v Tokiu, kde se pravidelně hrál pravidelně již od roku 1980. Ve vzájemném zápase se střetli vítěz Ligy mistrů UEFA v ročníku 1997/98 – Real Madrid a vítěz Poháru osvoboditelů v ročníku 1998 – CR Vasco da Gama.

Zápas

Vítěz 

1998
Fotbal v roce 1998
Zápasy Realu Madrid
Zápasy CR Vasco da Gama
Fotbalové události v Tokiu
Sport v Japonsku v roce 1998